Die Damallsvenskan 2011 war die 24. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 9. April und dem 15. Oktober 2011 statt. Meister wurde der Titelverteidiger LdB FC Malmö, der zum siebten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenköniginnen wurden die Niederländerin Manon Melis vom Meister LdB FC Malmö sowie die Isländerin Margrét Lára Viðarsdóttir von Kristianstads DFF mit jeweils 16 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Hammarby IF und Dalsjöfors GoIF. Beide Mannschaften werden durch AIK Solna und Vittsjö GIK ersetzt.

Tabelle 

|}

Torschützenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2011